Nuss steht für:
 Nuss (Familienname) (Nuß, Nüsse), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nussfrucht, eine Frucht mit harter Schale
 den Samen einer Nussfrucht
 den auswechselbaren Kopf eines Schraubwerkzeugs, siehe Schraubenschlüssel #Steckschlüssel
 die Drückernuss eines Fenster- oder Türschlosses
 Nuss (Armbrustbauteil), eine Halterung von Pfeil und Sehne der Armbrust
 Nuss (Fleisch), ein hochwertiges Stück der Keule
 in der Jägersprache manche weiblichen Geschlechtsteile
 Nusse, eine Gemeinde in Schleswig-Holstein

Nusse ist der Familienname folgender Personen:
 Roel Nusse (* 1950), niederländisch-amerikanischer Molekularbiologe

Siehe auch:
 NUS